Чапотито има више значења:

 Чапотито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чапотито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чапотито (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику